Bricker ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Bricker (1884–1963), kanadischer Weit- und Dreispringer
 Clifford Bricker (1904–1980), kanadischer Langstreckenläufer
 Darrell Bricker, kanadischer Autor
 Erika Bricker (* 1949), US-amerikanischer Schwimmer
 John W. Bricker (1893–1986), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
 Karl Bricker (* 1923), schweizerischer Skisportler

Siehe auch:
 Pricker